Alfred Fuchs kan syfta på bland andra:

* Alfred Fuchs (1870–1927), österrikisk neurolog
 Alfred Fuchs (1872–1927), tysk botaniker
 Alfred Fuchs (1892–1941), tjeckisk författare